

Geografia
Dabra – municipalità dell'India, nel distretto di Gwalior.

Zoologia
Dabra – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae